Веинтиуно де Енеро има више значења:

 Веинтиуно де Енеро (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Веинтиуно де Енеро (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику